Bolland ist der Familienname folgender Personen:
 Adrienne Bolland (1895–1975), französische Pilotin
 Brian Bolland (* 1951), britischer Comiczeichner
 CJ Bolland (* 1971), belgischer Techno-Produzent
 Dave Bolland (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Ferdi (* 1956) und Rob Bolland (* 1955), niederländische Musiker und Musikproduzenten, siehe Bolland & Bolland
 Francis Bolland (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 G. J. P. J. Bolland (1854–1922), niederländischer Philosoph und Religionswissenschaftler
 Gustav Bolland (1889–1978), deutscher Lehrer, Historiker und Publizist
 Janice Bolland (* 1966), US-amerikanische Radrennfahrerin
 Jasper Bolland (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Jean Bolland (1596–1665), auch Johannes Bolland, niederländischer Theologe, Historiker und Hagiograph
 Jürgen Bolland (1922–1974), deutscher Archivar
 Paul Bolland (Gouverneur), 16. Gouverneur der belgischen Provinz Lüttich
 Paul Bolland (Hockeyspieler) (* 1965), britischer Hockeyspieler
 Paul Bolland (Fußballspieler) (* 1979), englischer Fußballspieler
 Salvador Pardo Bolland, mexikanischer Botschafter
 Ulrich Bolland, deutscher Gründer (1975) des Auktionshauses Bolland & Marotz in Bremen

Bolland bezeichnet außerdem:
 ein Ortsteil der norddeutschen Gemeinde Carinerland
 Bolland (Herve), ein Ortsteil der belgischen Gemeinde Herve
 Bolland (Fluss), ein Nebenfluss der Berwijn in der belgischen Provinz Lüttich

Siehe auch:
 Boland
 Polland